Okręty US Navy o nazwie USS "Washington", pochodzącej od George Waszyngtona, a po roku 1905 także od stanu:
 Pierwszy "Washington" był szkunerem nazywającym się wcześniej "Endeavor" - został zakupiony przez generała Waszyngtona w październiku 1775, przemianowany na "Washington", przeżaglowany na brygantynę. Został zajęty przez wroga w grudniu. Przepłynął do Bostonu i po inspekcji Royal Navy został oznaczony jako niepotrzebny ze względu na brak możliwości podróży po oceanach. Prawdopodobnie został rozebrany w Bostonie
 Drugi "Washington" był okrętem wiosłowym, który operował na zatoce Narragansett podczas zimy i wiosny 1776. W lipcu został wysłany do Nowego Jorku, ale po tym jak Brytyjczycy zajęli Manhattan w czasie tego lata "Washington" i jego siostrzane okręty zaginęły z akt.
 Trzeci "Washington", 32 działa był jedną z 13 fregat zatwierdzonych przez Kongres Kontynentalny. Został zwodowany w sierpniu 1776, ale po tym jak Brytyjczycy zajęli Filadelfię w 1777 okręt został zatopiony przez oddziały Amerykanów aby uniemożliwić dostanie się okrętu w ręce wroga. Jego szczątki zostały później podniesione i sprzedane w Filadelfii.
 Czwarty "Washington" był okrętem żaglowym z ożaglowaniem łacińskim o dwóch masztach. Został zbudowany na jesieni 1776 i służył we flocie generała brygady Benedicta Arnolda w czasie bitwy koło wyspy Valcour. Mocno uszkodzony "Washington" został zajęty przez wroga i prawdopodobnie wprowadzono go do służby pod banderą brytyjską (możliwe że pod tą samą nazwą). Jego dalsze losy są nieznane.
 Piąty "Washington", 74 działa był okrętem liniowym, drugim zwodowanym dla US Navy i był w aktywnej służbie w latach 1815 - 1820.
 Szósty "Washington" był kutrem celnym, który początkowo działał w rejonie Mobile, a następnie Key West (Floryda). Później wrócił do Mobile, gdzie został sprzedany w czerwcu 1837.
 Siódmy "Washington" był także kutrem celnym.
 Ósmy "Washington" (ACR-11) był krążownikiem pancernym typu Tennessee zwodowanym w 1905. W 1916 "Washington został przemianowany na "Seattle" (ACR-11). Został przeklasyfikowany na ciężki krążownik (oznaczenie CA-11) w 1920. W 1941 "Seattle" został przeklasyfikowany na IX-39. Został skreślony z listy okrętów Marynarki w 1946.
 Dziewiąty "Washington" (BB-47) był pancernikiem typu Colorado. Został zwodowany w 1921. W wyniku ustaleń traktatu Waszyngtońskiego wszelkie prace zostały wstrzymane. Został zatopiony jako okręt-cel dla artylerii w 1924.
 Dziesiąty "Washington" (BB-56) był pancernikiem typu North Carolina zwodowanym w 1940. Podczas II wojny światowej służył zarówno na Atlantyku jak i na Pacyfiku. Brał udział w walkach morskich koło Guadalcanal w 1942. Został wycofany ze służby w 1947 i złomowany w 1960.

Zobacz też 
 

Washington